Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1958 fand vom 30. August bis 11. September in der Tschechoslowakei statt. Die Anzahl der Teilnehmer erhöhte sich auf zwölf. Es war das erste Turnier mit deutscher Beteiligung; Deutschland war mit der bundesdeutschen Auswahl und der DDR vertreten. Die Spiele wurden in Prag, Budweis und Liberec ausgetragen. Die Sowjetunion gewann zum vierten Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in vier Dreiergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten wurden in der Finalrunde zu einer Gruppe zusammengefasst. Im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelten sie den Turniersieger. Die Gruppendritten der Vorrunde spielten um die Ränge neun bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1958
Sportveranstaltung 1958
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Europameisterschaft Frauen 1958